Prvenstvo se igralo dvokružno. Prvenstvo je osvojio NK Voloder i time se plasirao u viši rang (2. ŽNL Sisačko-moslavačku).

Tablica

Izvori 

 Glasilo #15/2011 Nogometnog Saveza Sisačko-moslavačke županije 

2010-11
sisačko-moslavačka-3-kutina